Gase :

 Adam Gase (né en 1978), entraîneur américain de football américain
 Jean de Gase (mort en 1372), prélat français du XIVe siècle

 GASE, groupement d'achat

Voir aussi 
 (2388) Gase, astéroïde